Laserpitium pilosum är en flockblommig växtart som beskrevs av Comolli. Laserpitium pilosum ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
pilosum